

Прабути — місто в Квідзинському повіті Поморського воєводства
 Прабути — гміна в Квідзинському повіті Поморського воєводства
 Прабути — село в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства